2 miejscowości w Polsce: 
 Warnino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo 
 Warnino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Biesiekierz